RCBTB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 551 амінокислот, а молекулярна маса — 60 315.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки